Тищик Борис Йосипович (* 1936) — професор, кандидат юридичних наук, заслужений професор Львівського національного університету, заслужений юрист України.
 Тищик Євген Костянтинович (1919 — 1944) — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Тищик Олексій Олександрович (1984 — 2014) — лейтенант Збройних сил України (79-а ОАМБр), захисник донецького аеропорту.

Українські прізвища